

Anno 
 1847 – (MDCCCXLVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1847 a.C.

Matematica 
 1847 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1847 Stobbe – asteroide della fascia principale del sistema solare